Rimom de Beerote — personagem bíblica
 Rimom (deus) — deus arameu
 Rimom (Negueve) — cidade da Palestina
 Rimom (rocha) — localidade da Palestina
 Rimono — cidade da Palestina

Outros 
Rimom, um ornamento do rolo da Torá (pl. Rimonim)
 "Rimon", um poema de Rudyard Kipling
 Rimon, uma publicação semanal israelense

Palavras, frases e expressões em hebraico
Lugares da Bíblia hebraica